Die Státní liga 1935/36 war die zwölfte Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Erstmals nahm auch mit dem 1. ČsŠK Bratislava eine Mannschaft aus dem slowakischen Teil des Landes teil. Meister wurde Sparta Prag vor dem punktgleichen Titelverteidiger Slavia Prag.

Modus 
Die Liga wurde auf 14 Mannschaften erweitert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1935/36
Fußballsaison 1935/36